Blow the Whistle — тринадцятий студійний альбом американського репера Too Short, виданий 29 серпня 2006 р. лейблами Jive Records та Up All Nite Records. Виконавчі продюсери: Too Short, Lil Jon. У записі платівки взяли участь Снуп Доґґ, Рік Росс, will.i.am та ін. Пісні «Blow the Whistle» і «Keep Bouncin'» стали синглами. У треці «Call Her a Bitch» слово «bitch» () вжито 74 рази.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2006
Альбоми Too Short
Альбоми Jive Records
Англомовні музичні альбоми